Willard (Califòrnia), despoblat del Comtat de Riverside
 Willard (Illinois)
 Willard (Kansas)
 Willard (Missouri)
 Willard (Nou Mèxic)
 Willard (Ohio)
 Willard (Utah)
 South Willard, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Utah
 Willard (pel·lícula), pel·lícula del 2003
 Willard (pel·lícula 1971), pel·lícula del 1971